

Макаші — село, Берестейська область, Барановицький район, Крошинська сільська рада.
 Макаші — село, Мінська область, Несвізький район, Островська сільська рада.